Ильи́нское — село в составе Чащихинского сельсовета Краснобаковского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

В селе имеются памятники архитектуры: руины церкви Рождества Пресвятой Богородицы (1876 г.), в которой в советское время располагалась школа, и деревянная колокольня Ильинской церкви, построенная в 1773 г..

По данным на 1999 год, численность населения составляла 57 чел.

Источники 

Населённые пункты Краснобаковского района